

Saramacca, district du Suriname
 Saramacca, fleuve du Suriname

Autre
Saramaca (aussi écrit Saramacca ou Saramaka), peuple noir-marron de la Guyane et du Suriname.
Saramaka (langue)